Lea Francis était une manufacture anglaise (fondée par Richard Lea et Graham Francis en 1895) de voitures et de moteurs destinés à la compétition automobile qui s'est principalement illustrée dans les années 1950.

Les premières voitures furent assemblées dès 1919, et carrossées par Cross & Ellis.

Après la guerre, les moteurs Lea Francis ont équipé exclusivement les monoplaces de l'écurie Connaught Engineering pendant trois ans en Formule 1. En dix Grands Prix, les Lea Francis ont permis à Connaught de décrocher la quatrième place du Grand Prix de Silverstone grâce à Dennis Poore.

En 1955, Connaught cesse sa collaboration avec Lea Francis qui quitte définitivement la Formule 1.

Lea Francis 2.0 L4 
Moteur engagé en 1952, 1953 et 1954.

 4 cylindres en ligne
 Cylindrée : 
 Puissance : 150 ch (1952-1953), 220 ch (1954)
 Régime moteur :  tr/min

Écurie de F1 ayant couru avec un Lea Francis 
Connaught Engineering : 1952-1953-1954

Moteur de Formule 1
Constructeur automobile disparu